El Roc de la Creu és una muntanya de 989,4 m alt del terme comunal de Costoja, de la comarca del Vallespir, a la Catalunya del Nord. Es troba al nord del poble de Costoja, damunt seu mateix, de manera que és una imatge indissociable de la del mateix poble. És també a ponent del Roc del Bau.

Rep el nom de roc per la cara rocosa que presenta davant mateix del poble de Costoja, i de la Creu perquè antigament hi hagué una creu al cim.

Referències 

Muntanyes de Costoja